Карло Бацци ():
 Карло Бацци (1875—1947) — итальянский художник.
 Карло Бацци (1889—1937) — итальянский журналист.
 Карло Бацци (1883—1916) — итальянский военный деятель, капитан альпийских стрелков, героически погибший в ходе Первой мировой войны под Сан-Мартино-дель-Карсо (ныне в составе Саградо); его имя носит улица в Милане.